Grünbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Esther Grünbeck (1717–1796), deutsche Kirchenlieddichterin
 Heinrich Grünbeck (1818–1902), österreichischer Ordensgeistlicher, Abt von Heiligenkreuz
 Heinz Grünbeck (* 1928), deutscher Fußballspieler

 Markus Grünbeck (* 1969), deutscher Eishockeyspieler
 Max Grünbeck (1907–1984), deutscher Diplomat und Politiker

Grünbeck steht für:
 Grünbeck Wasseraufbereitung, deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Josef Grünpeck (1473–nach 1530), deutscher Humanist, Schriftsteller, Mediziner, Astrologe und Historiograph